Надежда Тимофеевна Максимова (1926 — ?) — советский инженер, технолог машиностроения, лауреат Государственной премии СССР (1967).

Член ВКП(б)/КПСС с 1947 г.

Окончила Ижевский индустриальный техникум (1945) и Ленинградский политехнический институт им. Калинина (1951).

В 1951—1962 инженер на заводе «Электросила». С 1962 г. ведущий инженер по гидрогенераторам Ленинградского филиала ВНИИ электромеханики (ВНИИЭМ).

Лауреат Государственной премии СССР (1967, в составе коллектива) — за создание гидрогенераторов для Братской ГЭС, в то время — самых мощных в мире.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1968
 фото Электротехника. Госэнергоиздат, 1985
 фото Электросила: история Ленинградского производственного объединения «Электросила» им. С. М. Кирова. Николай Васильевич Куликов, Дмитрий Иванович Струженцов. Лениздат, 1985 — Всего страниц: 278

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета